Наталія Тена (;  1 листопада 1984, Лондон, Велика Британія) — британська акторка та музикант іспанського походження.
 Тена, Тенна (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто.